Der À-la-carte-Kartenspielpreis ist ein Spielepreis, der seit 1991 von der Fachzeitschrift Fairplay für das beste Kartenspiel eines Jahres verliehen. Er ist der einzige Spielpreis, der ausschließlich für Kartenspiele verliehen wird.

Auswahlverfahren 
Über die Preisträger des À-la-carte-Kartenspielpreis entscheidet eine etwa 35-köpfige Expertenjury. Wählbar sind die Kartenspiele des aktuellen Jahrgangs, der jeweils von Mitte des Vorjahres bis zur Mitte des aktuellen Jahres reicht.

Der undotierte Preis wird jährlich im Oktober auf den Internationalen Spieltagen in der Messe Essen übergeben.

Preisträger 
In der folgenden Tabelle werden die jeweiligen Preisträger sowie die 10 bestplatzierten Kartenspiele der jeweiligen Jahrgänge gelistet. Über die Navigationshilfe können dabei einzelne Jahre direkt angesprungen werden.


Weblinks 
 À-la-Carte offizielle À-la-Carte Website von Fairplay
 Komplette Übersicht aller Preise auf der Website von Harald Schrapers
 Vollständige Übersicht: À la Carte Kartenspielpreis

Spielepreis
Kartenspielbegriff